Lehnfeld ist der Familienname folgender Personen: 

 Martin Lehnfeld (* 1959), österreichischer Musiker
 Susanne Lehnfeld (* 1972), deutsche Germanistin und Musikautorin